Кубок КАФ () — международный футбольный турнир, проводившийся в 1992—2003 годах для клубов стран, входящих в  Африканскую конфедерацию футбола (КАФ). В 2004 году КАФ организовала новый турнир — Кубок Конфедерации, который заменил Кубок обладателей кубков КАФ и Кубок КАФ.

История 

Первым обладателем кубка стал нигерийский «Шутинг Старз». Символично, что позолоченный трофей, вручаемый победителю, был назван в честь нигерийского бизнесмена, политика, первого министра спорта Нигерии Мошуда Абиолы.

Самым успешным клубом турнира является алжирская «Кабилия», которая становилась победитлем турнира 3 раза подряд в 2000—2002 годах.

Финалы

Победители и финалисты

По странам

Ссылки 
 Статистика Кубка КАФ на сайте RSSSF 

Международные клубные соревнования по футболу
Африканская конфедерация футбола